

Mitología 
En la mitología griega, el nombre de Criseida o Criseis (en griego antiguo Χρύσηίς Khrysēís) puede referirse a varios personajes:
 Criseida, hija de Crises, sacerdote de Apolo en la isla de Crise, en la Tróade.
 Criseida, una de las oceánides, hijas de Océano y Tetis. 
 Criseida, una de las cincuenta hijas de Tespio que tuvieron hijos con Heracles. Criseida fue madre de Onesipo.

Historia 
 Criseida de Macedonia, esposa de Demetrio II

Cosmología 
También puede referirse al asteroide (202) Criseida

Notas